

Patronyme 

Aïda Boni (1880-1974), danseuse italienne ;
Alessio Boni (né en 1966), acteur italien ;
Boni Okilifuu (1730?-1793), chef historique de la tribu Boni-Aluku et stratège militaire ;
Carmen Boni (1901-1963), actrice italienne ;

 Giacomo Boni (1688-1766), peintre italien baroque ;
 Giacomo Boni (1859-1925), archéologue et architecte italien ;
 Giovanni Battista Boni, facteur de clavecins italien du .

Guido Boni (1933-2014), coureur cycliste italien ;
Guido Boni (1892-1956), gymnaste artistique italien ;
Guillaume Boni, compositeur français de la Renaissance ;
Isabelle Boni-Claverie, cinéaste française et ivoirienne ;
Luisella Boni (1935-), actrice italienne ;
Pietro Giuseppe Gaetano Boni, compositeur italien ;
Raymond Boni (né en 1947), guitariste et compositeur français de jazz ;
Tanella Boni (née en 1954), écrivaine ivoirienne ;
Valentina Boni (née en 1983), footballeuse italienne ;
Mariam Aladji Boni Diallo, femme politique béninoise ;
Boni Yayi (1952) économiste et homme politique béninois ;
Gouvernement Boni Yayi.

Toponyme 

 Boni, ville du Mali ;
 Boni, département du Burkina Faso et ville de même nom, chef-lieu de ce département ;
 Boni, arrondissement du Bénin ;
 Boni, village du Niger.

Autres 
 Les Bonis, ou Alukus, groupe ethnique du Suriname et de Guyane.
 le boni, ou aluku, langue bushinengue du groupe ethnique précédent.
 Les  sont un peuple chasseur-cueilleur d'Afrique.
 Nénette et Boni, film français;
 Le boni de fusion, lors d'une fusion d'entreprises, en comptabilité d'entreprise
 Boni, héros de BD, lapin, dessiné par le Montréalais Ian Fortin.